Il singolare del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Stich che ha battuto in finale Michael Tauson 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Udo Riglewski (semifinali)
 Steve Guy (secondo turno)
 Wojciech Kowalski (primo turno)
 Gerald Marzenell (quarti di finale)

 Kent Kinnear (secondo turno)
 Michael Tauson (finale)
 Marco Filippeschi (secondo turno)
 Michael Stich (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 1989